55-я дивизия — наименование дивизии в вооружённых силах различных государств.

Пехотные дивизии
 55-я пехотная дивизия (Российская империя)
 
 55-я гвардейская стрелковая дивизия (СССР)
 55-я стрелковая дивизия (1-го формирования) (СССР)
 55-я стрелковая дивизия (2-го формирования) (СССР)
 55-я дивизия (Япония)
 55-я пехотная дивизия (Франция)

Дивизии морской пехоты
 55-я дивизия морской пехоты (СССР)

Танковые дивизии
 55-я танковая дивизия (СССР)

Артиллерийские дивизии
 55-я артиллерийская Будапештская Краснознамённая орденов Богдана Хмельницкого и Александра Невского дивизия (СССР)

Кавалерийские дивизии
 55-я гвардейская кавалерийская дивизия (СССР)
 55-я кавалерийская дивизия (СССР)